Э́рик Ца́бель (; 7 июля 1970, Восточный Берлин) — немецкий шоссейный велогонщик. Являлся одним из сильнейших спринтеров поколения. Шесть раз становился победителем спринтерского зачета Тур де Франс и трижды — Вуэльты Испании. Четырежды побеждал в классической «однодневке» Милан — Сан-Ремо.

Карьера 

Первым серьёзным успехом Эрика на профессиональной арене стала победа на Paris Tour в 1994 году. А после 2 побед на Тур де Франс в 1995 году Цабель постепенно стал вытеснять бывшего основного спринтера команды «Telekom» Олафа Людвига.

С 1996 по 2001 год Эрик Цабель выигрывал 6 раз подряд зелёную майку Тур де Франс, причём в 2001 году Эрик «отобрал» зелёную майку у Стюарта О’Грэди на Елисейских полях, на последнем этапе. В 2002 году Эрик провёл 11 дней в зелёном, однако выиграть её не смог. К 2002 году относится и последняя победа на этапе Тур де Франс.

С 2002 года по 2004 Эрик три раза подряд выигрывал голубую с рыбками майку победителя очковой классификации испанской Вуэльты.

Любимой гонкой Эрика является легендарная классика «Милан — Сан-Ремо». Её Эрик выигрывал 4 раза, и одним из его прозвищ является «Мистер Милан — Сан-Ремо» или «Герр Милан — Сан-Ремо». А в 2004 году с этой гонкой у Эрика неприятные воспоминания. Цабель уже начинал праздновать, когда его смог опередить Оскар Фрейре.

В 2005 году Эрика Цабеля руководство его бывшей команды «T-Mobile» решило не брать на Тур де Франс. В результате, после 13 лет в футболке «T-Mobile» (ранее «Team Telekom»), Эрик покинул команду. В конце 2005 года гонку Paris Tour, первую гонку, которую он выигрывал в своей профессиональной карьере.

С 2006 года Эрик выступает в новой команде «Team MILRAM» вместе с итальянским спринтером Алессандро Петакки. В 2006 году на чемпионате мира Эрик стал серебряным призёром.

В 2008 году Цабель завершил карьеру профессионального велогонщика, продолжив работу в качестве советника спринтеров в командах Team Columbia-High Road и Катюша.

Отец Рика Цабеля.

Признание в употреблении допинга 
24 мая 2007 года в Бонне (Германия) Эрик Цабель вместе со своим бывшим коллегой по команде и лучшим другом Рольфом Альдагом признался в употреблении ЭПО на первой неделе Tour de France 1996 года. После сильных побочных эффектов Эрик вынужден был прекратить принимать ЭПО.

Я сказал своему боссу Джанлуидижи Станге и другим руководителям Team MILRAM, что я сегодня сделаю заявление о своём прошлом. Не знаю, что случится со мной в будущем, но я почувствовал, что пора рассказать правду о том, что было в прошлом. Мой сын также занимается велоспортом, и я не хочу, чтобы он прошёл через то, через что прошёл я. Не имеет значения, было ли это один раз или на протяжении двух лет, главное, что принимать допинг было запрещено и я принимал допинг. Я принимал, я лгал и я извиняюсь за это. Тогда циркулировали слухи и предположения о том, что без применения допинга добиться успеха попросту невозможно. И незадолго до Тур де Франс 1996 я решил попробовать воспользоваться эритропоэтином (ЭПО). Я использовал это на первой неделе и потом прекратил. Побочные эффекты были слишком большими. У меня была высокая температура и был завышенный пульс по утрам. Каждую ночь я спрашивал себя, каким я проснусь утром. И потом я с д’Хонтом решили покончить с ЭПО.

Важнейшие успехи и победы 

1994 год: Париж Тур

1995 год: 2 этапа Тур де Франс

1996 год: 2 этапа Тур де Франс, зелёная майка

1997 год: 3 этапа Тур де Франс, зелёная майка, Милан — Сан-Ремо, Scheldeprijs

1998 год: зелёная майка Тур де Франс, Милан — Сан-Ремо, чемпионат Германии

1999 год: зелёная майка Тур де Франс, Rund um den Henninger Turm

2000 год: 1 этап Тур де Франс, зелёная майка, Милан — Сан-Ремо, Amstel Gold Race

2001 год: 3 этапа Тур де Франс, зелёная майка, 3 этапа Вуэльты, Милан — Сан-Ремо, HEW Cyclassics, первый в рейтинге UCI

2002 год: 1 этап Тур де Франс, 1 день в жёлтой майке, синяя майка Вуэльты, Rund um den Henninger Turm, очковая классификация Тура Швейцарии, очковая классификация Тиренно — Адриатико, очковая классификация Тура Нидерландов, очковая классификация Тура Германии, первый в рейтинге UCI, бронзовая медаль Чемпионата Мира

2003 год: чемпион Германии, 2 этапа Вуэльты, синяя майка, Париж Тур

2004 год: синяя майка Вуэльты, серебряная медаль Чемпионата Мира

2005 год: Rund um den Henninger Turm, Париж Тур

2006 год: очковая классификация Тура Германии, 2 этапа Вуэльты, серебряная медаль Чемпионата Мира

 Жёлтая майка — майка лидера (победителя) общего зачёта Тур де Франс
 Зелёная майка — майка победителя очковой классификации Тур де Франс
 Синяя майка (с рыбками) — майка победителя очковой классификации Вуэльты

Выступления на Тур де Франс 

1995 год: 90 в генерале, 5 в очковой классификации, победы на 6 и 17 этапах

1996 год: 82 в генерале, зелёная майка, победы на 3 и 10 этапах

1997 год: 66 в генерале, зелёная майка, победы на 3, 7 и 8 этапах

1998 год: 62 в генерале, зелёная майка , 1 день в жёлтой майке

1999 год: 89 в генерале, зелёная майка

2000 год: 61 в генерале, зелёная майка, победа на 20 этапе

2001 год: 96 в генерале, зелёная майка, победы на 1, 3 и 19 этапах

2002 год: 82 в генерале, победа на 6 этапе, 1 день в жёлтой майке, 11 дней в зелёной майке

2003 год: 107 в генерале

2004 год: 59 в генерале, 3 в очковой классификации

2006 год: 86 в генерале, 3 на 2 этапах, 2 в очковой классификации

Шестидневки 

 — 1995 (с де Вильде), 2001 (с Мартинело), 2005 (с Бартко), 2006 (с Ризи)

 — 1995, 2000, 2001, 2005 (с Альдагом), 2006 (с Ризи)

SixDayNight, Бюттген

 — 2009 (с Бартко)

Персоналии по алфавиту
Велогонщики Германии
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 1996 года
Велогонщики на летних Олимпийских играх 2004 года
Победители Милан — Сан-Ремо